Desa Ciroyom kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ciroyom (administrativ by i Indonesien, lat -6,71, long 107,35), Jawa Barat, 
 Desa Ciroyom (administrativ by i Indonesien, lat -7,49, long 107,98), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar